David Murray – pilota automobilistico britannico
 David Murray – sassofonista statunitense
 Dave Murray (David Murray) – sciatore alpino canadese
 Dave Murray (David Michael Murray) – musicista britannico
 Dave Murray – imprenditore scozzese
 David Murray - pallanuotista britannico